Сантьюрде-де-Рейноса () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампоо-Лос-Вальес. Занимает площадь 31 км². Население — 293 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 63 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Кантабрии